Ракета 3М25 Метеорит — советская стратегическая крылатая ракета. Предназначалась для поражения стратегических объектов. Разработкой ракеты занималось НПО машиностроения. Ракета создавалась в трёх вариантах: корабельная («Метеорит-М»), которой была оснащена одна переоборудованная ПЛ проекта 667М с 12 пусковыми установками, авиационная («Метеорит-А») для вооружения самолётов Ту-95, ракета для наземных пусковых установок («Метеорит-Н»).
 
Разрабатывалась с конца 1970-х годов. В 1984 году работы по авиационному варианту были прекращены. Морской вариант ракеты разрабатывался до 1989 года. По наземному варианту практически весь объём испытаний, необходимый для принятия на вооружение и серийного производства, был выполнен, однако в силу сложившихся внешнеполитических и экономических условий начала 1990-х годов указанный ракетный комплекс не был принят на вооружение. При разработке комплекса был создан ряд уникальных систем, одна из которых отмечена премией Правительства Российской Федерации.

Конструкция 

Основная компоновка ракеты была выполнена в проектном комплексе Александром Георгиевичем Леоновым, который позднее стал генеральным директором ОАО «ВПК НПО машиностроения».

В качестве двигателя разгонной ступени использован жидкостный ракетный двигатель РД0242 разработки КБХА.
Система управления разрабатывалась НПО «Хартрон», г. Харьков, руководитель В. Г. Сергеев. Главный конструктор системы управления — В. А. Уралов.

Ракета размещались на переоборудованных атомных подводных лодках проекта 667А и самолётах-носителях Ту-95МС и Ту-95МА.

Результаты лётно-конструкторских и государственных испытаний (61 пуск) показали возможность достижения заданных высоких лётно-технических характеристик ракеты, а в шести из семи последующих дополнительных экспериментальных пусках в 1990–1991 годах были подтверждены основные лётно-технические характеристики унифицированной ракеты «Метеорит».

Крылатая ракета «Метеорит» демонстрировалась в 2007 году на авиасалоне МАКС-2007.

Тактико-технические характеристики 

 Максимальная дальность: 5500 км
 Максимальная скорость: 3 М
 Длина: 12,8 м
 Диаметр: 0,9 м
 Масса: 6380 кг
 Топливо — децилин
 Масса БЧ: 1000 кг
 Тип наведения: ИНС + АРЛ
 Носитель ПУ = Самолёты, корабли, подводные лодки, наземные ПУ

Модификации

Метеорит-А 
Авиационный вариант ракеты Метеорит. Западное обозначение AS-X-19. Предположительный индекс — Х-80. Разработка велась по постановлению Совета Министров от 9 декабря 1976 года на конкурсной основе совместно с ракетой МКБ «Радуга» Х-55. В качестве носителя планировались стратегически бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. В связи с принятием на вооружение крылатой ракеты авиационного базирования Х-55 все работы по «Метеориту-А» были прекращены в 1984 году.

Метеорит-М 
Морской вариант ракеты (обозначение П-750). Западное обозначение SS-N-24 Scorpion. Предназначались для вооружения подводных лодок проекта 949М. Под ракетный комплекс Метеорит была переоборудована лодка К-420 проекта 667А «Навага». Проект получил обозначение 667М «Андромеда».

Метеорит-Н 
Наземный вариант. Западное обозначение SSC-5.

Примечания

Литература

Ссылки 
 3М-25 Метеорит (П-750)
 

Крылатые ракеты СССР